L'Écume des jours est un roman de Boris Vian publié en 1947.
 L'Écume des jours est un film de Charles Belmont sorti en 1968.
 L'Écume des jours est un film de Michel Gondry sorti en 2013.
 L'Écume des jours est une pièce de théâtre adaptée par André Ernotte et basée sur le roman éponyme de Boris Vian.
 L'Écume des jours est un opéra de Edison Denisov (1981) d'après le roman de Boris Vian, mis en scène par Jean-Claude Fall (1986).
 L'Écume des jours est une œuvre digitale de Swann Sagan utilisant la technique du photo-montage.
 L'Écume des jours est un album de rock progressif du groupe Mémoriance sorti en 1979.
 L'Écume des jours est le nom de la médiathèque de Capbreton depuis 2009, en souvenir du séjour de Boris Vian dans les années 1940.